Ломовец — село в Троснянском районе Орловской области России. Административный центр Ломовецкого сельского поселения.

География 
Село находится в южной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на берегах реки Ракитни, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северо-западу от села Тросны, административного центра района. Абсолютная высота — 201 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января), составляет −9,7°С, температура самого тёплого (июля) — +19°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 540 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,7 %, женщины — соответственно 54,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 474 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Дзержинского
 ул. Молодёжная

Примечания 

Населённые пункты Троснянского района